Зал славы «Латинской Грэмми» () — специальная премия «Грэмми», основанная в 2001 году с целью чествовать музыкальные записи, которые были изданы более 25 лет назад и либо обладающие проверенным временем качеством, либо имеющие историческое значение.

Победители 
Полный алфавитный список смотрите в английском языковом разделе Википедии:
 Latin Grammy Hall of Fame Award § Alphabetical listing by format and year

См. также 
 «Латинская Грэмми»
 Зал славы премии «Грэмми»

Примечания

Ссылки 
 

Грэмми
Грэмми лат
Награды, появившиеся в 2001 году